Estilo flamenco puede referirse a:
 Cualquier estilo relacionado con Flandes (concepto a su vez equívoco).
 Pintura flamenca
 Pintura de Flandes (siglos XV y XVI).
 Pintura barroca de Flandes.
 Estilo hispano flamenco
 Cualquier estilo dentro del flamenco, un amplio grupo de estilos (palos del flamenco) dentro de la música y danza españolas.